Хорхе Дели Ваљес (12. март 1967) бивши је панамски фудбалер.

Репрезентација 
За репрезентацију Панаме дебитовао је 1991. године. За национални тим одиграо је 48 утакмица и постигао 19 голова.

Статистика

Спољашње везе 
 
 RSSSF

Рођени 1967.
Панамски фудбалери
Нападачи у фудбалу‎
Фудбалери Насионала (Монтевидео)